Tarkio peut désigner :

 , également appelée Big Tarkio River, une rivière située entre le comté de Cass (Iowa) et le Missouri dans le comté de Holt (Missouri).
 Tarkio, une ville du comté d'Atchison (Missouri).
 , un ancien collège à Tarkio.
 , le troisième album du groupe Brewer and Shipley.
 , une communauté non-incorporée du comté de Mineral dans le Montana.
 , un groupe de rock indépendant, originaire de Missoula dans le Montana.

Voir aussi